Una crisis energética es una gran carestía (o una subida de precio) en el suministro de fuentes energéticas a una economía. Puede referirse a: 
Crisis energética (economía)
Crisis del petróleo de 1973
Crisis del petróleo de 1979
Crisis energética de 1992 en Colombia
Crisis energética de Venezuela de 2009-2010
Guerra del gas  desambiguación.